Paul kan syfta på:

Geografi

Kap Verde 
1 Concelho do Paul, kommun,

Portugal 
3 Paul (freguesia i Portugal), Castelo Branco, Covilhã,

Storbritannien 
4 Paul (ort i Cornwall), 
5 Paul (civil parish), en tidigare civil parish i Cornwall,

USA 
6 Paul (ort i USA), Idaho, Minidoka County,

Andra 
 Paul - mansnamn
 Paul (auktor)
 Paul (film) - en brittisk-amerikansk science fiction-komedifilm
 Paul (flod) – en flod på Kap Verde
 Paul, Kap Verde – en kommun i Kap Verde
 Paul (Twilight Saga)

Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar